

Biologie 
 Camellia est un genre de plantes à fleurs, de la famille des Theaceae.

Informatique 
 Camellia est un algorithme de cryptographie.
 Camellia est une bibliothèque dédiée au traitement d'images.

Toponymie 
 Camellia est un quartier de la ville de Parramatta en Australie.